Diane Françoise Maria da Glória Herzogin von Württemberg (geb. d’Orléans; * 24. März 1940 in Petrópolis, Brasilien) ist eine deutsche Künstlerin französischer Herkunft. Sie ist die Witwe von Carl Herzog von Württemberg, dem ehemaligen Chef des Hauses Württemberg.

Leben 

Diane Herzogin von Württemberg ist die Tochter von Henri d'Orléans aus dem Hause Bourbon und Isabelle d’Orléans-Bragance.

Ihre künstlerische Karriere begann 1954, als sie sich mit der Stoffmalerei vertraut machte. Danach erlernte sie zahlreiche weitere Techniken: Holzmalerei, Siebdruck, Stuck und Glasmalerei.

Am 18. Juli 1960 heirateten sie und Carl Herzog von Württemberg auf Schloss Altshausen standesamtlich, die kirchliche Trauung fand am 21. Juli 1960 ebenfalls in Altshausen statt. Aus der Ehe gingen die Söhne Friedrich, Eberhard, Philipp und Michael sowie die Töchter Mathilde und Fleur hervor. Die Familie bewohnt Schloss Altshausen in Altshausen.

Nach einer krankheitsbedingten Werkpause von 1968 bis 1971 entstanden in den Jahren 1971 bis 1980 etwa 80 Bilder jährlich. Zu Beginn der 1980er Jahre wandte sie sich neuen Techniken zu und widmete sich der Gestaltung in Bronze und Metall und erlernte dafür das Schweißen.

Ihr Werk ist in zahlreichen Ausstellungen in der ganzen Welt gezeigt worden. Diane Herzogin von Württemberg ist Gründerin zweier Stiftungen, der deutschen Herzogin Diane von Württemberg, Prinzessin von Frankreich-Stiftung für Jugendpflege und Denkmalschutz (1979) sowie die französischen Stiftung Les Enfants de la Vie (1989) für Projekte für Kinder in den Elendsvierteln der Dritten Welt.

1999 unternahm sie eine Pilgerfahrt auf dem spanischen Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Seitdem unterstützt sie als Schirmherrin Projekte zum Ausbau einer Infrastruktur des Jakobswegs.

In Medien und Adelskreisen wird sie häufig als „Ihre königliche Hoheit“ (I.K.H.) angesprochen, dies ist eine reine Höflichkeitsanrede ohne rechtliche Relevanz. Ihr Ehemann Carl Herzog von Württemberg verstarb im Juni 2022.

Vorfahren

Ausstellungen 
 Sparkasse Pforzheim Calw und Mode Schaber, Calw, 2008
 Palma de Mallorca, Spanien, 2008
 Gemeinde Neuhausen auf den Fildern und FANUC Robotics Deutschland GmbH, Neuhausen a.d.F., 2008
 Centro Cultural de la República, Asuncion, Paraguay, 2009
 Club Aleman, Buenos Aires, Argentinien, 2009
 Mercedes Benz Center, Moskau, Russland, 2009
 Museum für Stadtskulptur, Sankt Petersburg, Russland, 2009
 Klinik Diakonissen, Salzburg, 2013

Ehrungen und Auszeichnungen 

 1999 Verleihung des Europäischen Ehrenpreises für Bildende Kunst
 2000 Großkreuz Pro Merito Melitensi des Souveränen Malteserordens
 2003 Frauenpreis „DODO“
 2005 ”Montblanc de la Culture Arts Patronage Award”
 2010 Mitglied der Ehrenlegion (Chevalier)
 2010 Ehrendoktorwürde der Staatlichen Universität Sankt Petersburg
 2011 Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg

Literatur 
 Stéphane Bern: Diane de France, la princesse rebelle. Editions Flammarion, Paris 2003, ISBN 2-08-067735-7

Weblinks 

 
 Website der Künstlerin

Maler (Deutschland)
Siebdruckkünstler (Deutschland)
Träger des Verdienstordens Pro Merito Melitensi (Großkreuz)
Träger des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg
Mitglied der Ehrenlegion (Ritter)
Ehrendoktor der Staatlichen Universität Sankt Petersburg
Diane Herzogin Von Wurttemberg
⚭Diane Herzogin Von Wurttemberg
Künstler (Sankt Petersburg)
Deutscher
Geboren 1940
Frau